Forfang ist der Familienname folgender Personen:

 Åsmund Forfang (* 1952), norwegischer Schriftsteller
 Daniel Forfang (* 1979), norwegischer Skispringer und Skisprungtrainer
 Halvard Grude Forfang (1914–1987), norwegischer Lehrer und Autor
 Johann André Forfang (* 1995), norwegischer Skispringer
 Sigmund Forfang (* 1961), norwegischer Fußballspieler